Chaiya bezeichnet folgendes:

 den Landkreis Amphoe Chaiya, benannt nach der historischen Stadt Chaiya
 die Kleinstadt Talat Chaiya